PyScripter est un logiciel libre Python et un Environnement de développement (EDI) sur Windows.

À l'origine, il s'agissait d'un EDI léger conçu pour fournir une solution de script fiable pour les applications Delphi. Au fil du temps, il a évolué pour devenir un EDI Python autonome et complet. Il est construit en Delphi à l'aide de P4D et est extensible à l'aide de scripts Python. Le fait d'être construit dans un langage compilé le rend plus léger que d'autres EDI. Actuellement, il n'est disponible que pour le système d'exploitation Microsoft Windows. Il a été créé par Kiriakos Vlahos.

Caractéristiques

Éditeur avec syntaxe colorée 

 Gestion encodage basé sur Unicode
 Prise en charge complète des encodages des fichiers Python
 Accolades surlignées
 Utilitaire de code source Python : (dé)tabuler, (dé)commenter, (dé)mettre en retrait, etc.
 Autocomplétion et astuces d'appel
 Popup d'astuce pour l'écriture de code et le Déboguage
 Vérification de la syntaxe pendant la saisie
 Aide contextuelle sur les mots-clés Python
 Modèles de code pré-paramétrés
 Gère les fichiers déposés depuis l'explorateur (windows)
 Notification lors d'un changement de fichier
 Prise en charge des sauts de ligne sous Windows, Unix, Macintosh
 Impression des prévisualisations et impression de la syntaxe du code en surbrillance
 Coloration syntaxique des fichiers HTML, XML et CSS.
 Édition de fichiers en vue partagée
 Fonction de recherche et de remplacement (Ctrl+F) similaire à Firefox
 Édition de fichiers côte à côte

Interpréteur Python intégré 
 Aide à la complétion du code (suggestions)
 Conseils d'appel
 Historiques des commandes
 Exécution de scripts sans sauvegarde préliminaire obligatoire

Débogueur Python intégré 
 Débogueur Python à distance
 Appels de piles
 Fenêtre avec variables
 Fenêtres espion
 Points d'arrêt avec conditions
 Indications de débogage
 Analyse post-mortem (à la fin du projet)
 Exécution ou débogage des fichiers sans sauvegarde préliminaire obligatoire

Éditeur de vues 
 Dés-assemblement
 Documentation HTML ()

Explorateur de fichiers 
 Configuration facile et navigation dans le PATH Python
 Contrôle de version intégré en utilisant TortoiseCVS ou Tortoise SVN

Gestionnaire de projets 
 Importation de répertoires existants
 Lancement de configuration multiples

Unité de test intégrée 
 Génération automatique de tests
 Interface graphique de test (GUI)

Outils externes (exécutions externes & outils de capture) 
 Intégration avec des outils Python tels que Pylint, TabNanny, Profile, etc.
 Puissante fonctionnalité de paramétrage pour l'intégration d'outils externes personnalisés

Autres 
 Explorateur de code
 Accès aux manuels Python via le menu d'aide
 Liste de choses à faire (Todo list)
 Fonctionnalité "Chercher et remplacer" (Ctrl + F)
 Intégration de tests d'expressions régulières
 Choix de la version de Python à exécuter via lignes de commande
 Exécution de script Python en externe, aisément configurable
 Recherche de définitions & références
 Recherche de définitions dans l'historique
 Interface graphique moderne et Thème configurable
 Options de configuration de l'EDI sauvegardées

Notes et références

Liens externes 
 Téléchargement PyScripter sur sourceforge.net
 PyScripter Review
 Dépôt PyScripter sur GitHub
 Présentation & Utilisation de PyScripter 
 Classement d'IDE gratuits dont PyScripter

Environnement de développement intégré
Python
Logiciel libre sous licence MIT
Langage Pascal